Slacker oder Slackers bezeichnet:

 Slacker, Person mit geringer Leistungs- und Anpassungsbereitschaft in Schule oder Beruf
 Slacker, Originaltitel von Rumtreiber, Independent-Film von Richard Linklater aus dem Jahr 1991
 Slacker (Musikproduzent), Produzent elektronischer Musik
 Slacker (Musikdienst), Online-Radio-Service
 Slackers (Film), US-amerikanisch-kanadische Filmkomödie von Dewey Nicks aus dem Jahr 2002
 The Slackers, US-amerikanische Ska-Band

Siehe auch:
 Slacker Uprising, Dokumentarfilm von Michael Moore aus dem Jahr 2008
 Slackline, Trendsportart ähnlich dem Seiltanzen
 Slacker, umgangssprachliche Bezeichnung von Nutzern der Linux-Distribution Slackware